Větrák může být:
 větrák – český ekvivalent pro ventilátor
 Větrák (letohrádek) – zřícenina letohrádku poblíž Lovosic, též zvaný Windsor
 Větrák – přezdívka vysokoškolské koleje Na Větrníku

hora, výškový bod
 Větrák (451 m), Benešov, Benešovská pahorkatina
 Větrák (361 m), Kněžmost, okres Mladá Boleslav, Jičínská pahorkatina
 Větrák (600 m), Mladá Vožice, okres Tábor, Mladovožická pahorkatina, vrch se zříceninou větrného mlýna mezi Ústějovem a Radvanovem
 Větrák (506 m), Vrchotovy Janovice, okres Benešov, Benešovská pahorkatina
 Na Povětřáku (278 m), Librantice, okres Hradec Králové

podobné
 Větřák
 Větrník